Вади-Рам (), также называемая Лунная долина — пустыня в Иордании, в 60 км к востоку от Акабы и Эйлата. Относится к каменистым пустыням и занимает территорию площадью 74 180 гектаров. Местами пустыня переходит в полупустыню с отдельными сухими деревьями и кустарниками. Высочайшим пиком является гора Ум-эд-Дами высотой 1830 м. Поверхность в целом неровная, изобилует локальными каньонами, провалами и возвышенностями.

Вади-Рам по-арабски означает «римская долина», или «долина Рима», так греки (или восточные римляне) называли в начале византийской эпохи арабские народы, вероятно, ссылаясь на христианские византийские монашеские или аскетические общины в этом районе.

В Вади-Рам, которая славится своими «внеземными» и «сказочными» пейзажами, снимали фильмы «Лоуренс Аравийский», «Трансформеры», «Красная планета», «Последние дни на Марсе», «Марсианин», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Аладдин», «Звёздные войны. Эпизод IX», «Дюна» и многие другие.

Климат сухой. Температура воздуха в пределах пустыни Вади-Рам изменяется от 32 градусов Цельсия днём до 4 градусов ночью.

Пустыня населена пресмыкающимися — ящерицами, змеями.

Пустыня является национальным парком Иордании. Интерес представляют такие достопримечательности как скалы (для скалолазов), сафари-туры на джипах и наскальные рисунки, многие из которых ещё недостаточно изучены.

Вади-Рам была заселена различными народами, которые оставили память о себе в виде наскальных рисунков.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Пустыни Иордании
Петроглифы Азии
Всемирное наследие в Иордании
Достопримечательности Иордании